MGF steht für:
 Bahnhof Grafrath (DS100-Code), Bahnhof in Grafrath
 Flughafen Maringá (IATA-Code), Flugplatz von Maringá, Paraná, Brasilien
 Franc Malagasy (ISO-4217-Code), ehemalige Währung von Madagaskar
 mechanical groth factor, siehe Muskelwachstum

MG-F steht für:
  (ISO-3166-2-Code), madagassische Provinz

MG F steht für:
 MG F, britischer Roadster

MgF2 steht für:
 Magnesiumfluorid

mgf steht für:
 Maklew (ISO-639-3-Code), Papuasprache westlich des Flusses Fly auf Neuguinea

Abkürzung